Minna de Puyo Puyo (), также известная в США и Европе, как Puyo Pop — компьютерная игра в жанре аркадная головоломка, выпущенная для Game Boy Advance в 2001 году. В конце 2001 года Sega of America заключила соглашение с THQ и объявила о том, что эта игра выйдет за пределами Японии не раньше 14 февраля 2002 года (Дня Святого Валентина), но эта игра вышла на 3 дня раньше. Это первая игра серии, разработанная компанией Sonic Team.

Сюжет 
Тёмный принц, главный «злодей» из предыдущих игр, снова оказался бесполезным. Он разбивает пять золотых рун, и они передаются разным людям по всему миру. Затем Темный Принц устраивает конкурс Пуйо Пуйо. Карбункл бежит за ним, и Арле преследует, тем самым отправляясь в свое странное путешествие, чтобы собрать руны и найти Карбункла. В конце концов, выясняется, что руны — это на самом деле билет для Арле и его самого, чтобы пойти и искупаться в каких-то горячих источниках, сделанных из тончайшего порошка карри с едва заметным запахом для Карбункула. Затем Арле разбивает блоки карри, снова срывая Тёмного принца и оставляя его истерически плакать, пока Арле использует блоки для приготовления карри.

Игровой процесс

Single Puyo Puyo 
Этот режим по сути является сюжетным режимом игры. Каждый курс разблокируется по мере прохождения Арле в истории. Однако интересной особенностью этого режима является возможность получать и доставлять различные предметы на протяжении курсов. Квест на стороне предмета можно выполнить после прохождения игры. Каждый предмет получен после того, как игрок завершает курс во второй раз. Игрок перемещается по шести различным областям — Лес Хамаджи, Золотой Город, Подземелье Гачинко, Волшебная Башня, Замок Темного Принца и Пробный Лабиринт — каждая со своим собственным Специальным правилом. Первые пять областей открываются, выполняя предыдущую, но Пробный Лабиринт должен быть разблокирован после выполнения квеста доставки предметов после завершения первых пяти областей во второй раз.

Double Puyo Puyo и Everybody Puyo Puyo 
Это режимы для двух и четырех игроков соответственно. Они позволяют играть как в одиночной, так и в нескольких корзинах. Правила Point и Hard Puyo можно использовать после их разблокировки. Карбункл и Темный принц также могут быть использованы после разблокировки.

Card collection 
«Puyo Pop» — это серия заданий на доставку предметов, позволяющая игроку собирать карты персонажей. Это может быть выполнено только после того, как игрок уже одолел обычный режим истории. После того, как карты собраны, они действуют как типичная для жанра система галерей, в которых представлены рисунки персонажа и которые позволяют игроку слышать их голоса, нажимая кнопку A. Всего 20 карт, карты 19 и 20 играют музыку, которая не используется в игре.

Критика 
Puyo POP получил в основном положительные отзывы. Он получил оценку 74/100 при Metacritic, основываясь на 14 отзывах..

IGN назвал ее «фантастической игрой-головоломкой, которая улучшена, просто позволяя команде разработчиков максимально использовать возможности Link Game Advance». Puyo Pop для четырех игроков — это очень весело и очень рекомендуется".

Примечания 

Компьютерные игры 2001 года
Игры для Game Boy Advance
Игры для N-Gage
Компьютерные игры, разработанные Sonic Team
Компьютерные игры, изданные Sega